Slovo equilibrium znamená rovnováhu, nebo vyváženost a je používáno jako odborný termín v řadě oborů:

 equilibrium (ekonomika)
 equilibrium (chemická reakce)
 equilibrium (matematika)
 Equilibrium (film) – sci-fi film z roku 2002
 Equilibrium (skupina) – metalová kapela z Německa
 „Rovnováha (Star Trek)“ (v originále „Equilibrium“) – epizoda sci-fi seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine

Související články 
Rovnováha (rozcestník)

Externí odkazy